(1968-), actrice danoise,
 Edward Zwick (1952-), réalisateur, scénariste et producteur américain,
 Joel Zwick (1942-), réalisateur et metteur en scène américain, 
 Johannes Zwick (1496-1542), auteur-compositeur de chants religieux, allemand, 
 Uri Zwick, informaticien et mathématicien israélien.

Patronyme allemand